Змагання зі спортивної гімнастики в командній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 року відбулись 13 серпня 2008 року в Пекінському державному палаці спорту.

Призери

Фінал

Кваліфікація

Примітки